Schwadorf heißen folgende geographische Objekte:

 Schwadorf, Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich
 Schwadorf (Brühl), Stadtteil der Stadt Brühl in Nordrhein-Westfalen
 Schwadorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Schwadorf bezeichnet als Personenname:

 Jules Schwadorf (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Ulf Theodor Schwadorf, ein Pseudonym von Markus Stock